Фонтене́ ():

 Фонтене (аббатство) — старинное цистерцианское аббатство во Франции.
 Фонтене (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции, в регионе Пуату — Шаранта.

Персоналии 
 Фонтене, Жан-Пьер (род. 1957) — французский автогонщик, выступавший в ралли-рейдах.
  (1917—2007) — американский журналист и писатель.
 Фонтене, Эжен (1823—1887) — французский художник-ювелир.

См. также 
 Битва при Фонтене (841)